Ниага́ра (, Найа́гара) може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 река Ниагара в САЩ и Канада
 водопад Ниагара (Ниагарски водопад) на едноименната река
 полуостров Ниагара в провинция Онтарио, Канада
 форт Ниагара в щата Ню Йорк, САЩ
 градове в Канада
 Ниагара Фолс (Онтарио)
 Ниагара он дъ Лейк (Онтарио) - при вливането на р. Ниагара в ез. Онтарио
 градове в САЩ
 Ниагара (Северна Дакота)
 Ниагара (Уисконсин)
 Ниагара (Ню Йорк)
 Ниагара Фолс (Ню Йорк)
 окръг Ниагара в щата Ню Йорк

Кораби 
 „Ниагара“ (USS Niagara) – серия американски кораби
 „Ниагара“ – американски дворцов параход от ХІХ век
 „Ниагара“ – британски лайнер от Втората световна война

Други 
 „Ниагара“ – американски филм (1953) с Мерилин Монро
 „Ниагара“ – френска поп-рок група (дует)
 Ниагара – американска певица и художничка (1954)